Станіслав Варшицький — підляський воєвода.
 Станіслав Варшицький — краківський каштелян, чоловік княжни Олени Вишневецької.

Станіслав